Dit is een lijst van planetoïden 116401-116500 in volgorde van catalogusnummer van het Minor Planet Center. Voor de volledige lijst zie de lijst van planetoïden.

{| class="wikitable"
! Naam
! Voorlopige naamgeving
! Datum ontdekking
! Locatie ontdekking
! Ontdekker|-
| 116401 - || 2003 YA135 || 28 december 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 116402 - || 2003 YJ135 || 28 december 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 116403 - || 2003 YR135 || 28 december 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 116404 - || 2003 YU135 || 28 december 2003 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 116405 - || 2003 YX135 || 28 december 2003 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 116406 - || 2003 YP136 || 18 december 2003 || Palomar || NEAT
|-
| 116407 - || 2003 YU136 || 25 december 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 116408 - || 2003 YX137 || 27 december 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 116409 - || 2003 YE138 || 27 december 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 116410 - || 2003 YQ138 || 27 december 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 116411 - || 2003 YB139 || 27 december 2003 || Haleakala || NEAT
|-
| 116412 - || 2003 YC139 || 27 december 2003 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 116413 - || 2003 YM139 || 28 december 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 116414 - || 2003 YF141 || 28 december 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 116415 - || 2003 YX141 || 28 december 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 116416 - || 2003 YM142 || 28 december 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 116417 - || 2003 YO143 || 28 december 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 116418 - || 2003 YW143 || 28 december 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 116419 - || 2003 YT144 || 28 december 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 116420 - || 2003 YW146 || 28 december 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 116421 - || 2003 YF149 || 29 december 2003 || Catalina || CSS
|-
| 116422 - || 2003 YJ149 || 29 december 2003 || Catalina || CSS
|-
| 116423 - || 2003 YD150 || 29 december 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 116424 - || 2003 YV150 || 29 december 2003 || Catalina || CSS
|-
| 116425 - || 2003 YX150 || 29 december 2003 || Catalina || CSS
|-
| 116426 - || 2003 YG151 || 29 december 2003 || Catalina || CSS
|-
| 116427 - || 2003 YH151 || 29 december 2003 || Catalina || CSS
|-
| 116428 - || 2003 YX151 || 29 december 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 116429 - || 2003 YB153 || 29 december 2003 || Catalina || CSS
|-
| 116430 - || 2003 YD153 || 29 december 2003 || Catalina || CSS
|-
| 116431 - || 2003 YF153 || 29 december 2003 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 116432 - || 2003 YM153 || 29 december 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 116433 - || 2003 YN153 || 29 december 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 116434 - || 2003 YK154 || 29 december 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 116435 - || 2003 YJ155 || 30 december 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 116436 - || 2003 YK158 || 17 december 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 116437 - || 2003 YT159 || 17 december 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 116438 - || 2003 YL160 || 17 december 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 116439 - || 2003 YN162 || 17 december 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 116440 - || 2003 YK163 || 17 december 2003 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 116441 - || 2003 YU166 || 17 december 2003 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 116442 - || 2003 YR167 || 18 december 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 116443 - || 2003 YU170 || 18 december 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 116444 - || 2003 YZ172 || 19 december 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 116445 - || 2003 YM175 || 19 december 2003 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| (116446) McDermid || 2004 AG || 5 januari 2004 || Wrightwood || J. W. Young
|-
| 116447 - || 2004 AJ || 11 januari 2004 || Palomar || NEAT
|-
| 116448 - || 2004 AT || 12 januari 2004 || Palomar || NEAT
|-
| 116449 - || 2004 AU || 12 januari 2004 || Palomar || NEAT
|-
| 116450 - || 2004 AW || 12 januari 2004 || Palomar || NEAT
|-
| 116451 - || 2004 AL1 || 12 januari 2004 || Palomar || NEAT
|-
| 116452 - || 2004 AN1 || 12 januari 2004 || Palomar || NEAT
|-
| 116453 - || 2004 AV1 || 12 januari 2004 || Palomar || NEAT
|-
| 116454 - || 2004 AM2 || 13 januari 2004 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 116455 - || 2004 AT2 || 13 januari 2004 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 116456 - || 2004 AH5 || 13 januari 2004 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 116457 - || 2004 AL5 || 13 januari 2004 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 116458 - || 2004 AX5 || 13 januari 2004 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 116459 - || 2004 AA6 || 13 januari 2004 || Palomar || NEAT
|-
| 116460 - || 2004 AD7 || 14 januari 2004 || Palomar || NEAT
|-
| 116461 - || 2004 AL7 || 13 januari 2004 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 116462 - || 2004 AG8 || 13 januari 2004 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 116463 - || 2004 AX8 || 14 januari 2004 || Palomar || NEAT
|-
| 116464 - || 2004 AH9 || 14 januari 2004 || Palomar || NEAT
|-
| 116465 - || 2004 AN9 || 14 januari 2004 || Palomar || NEAT
|-
| 116466 - || 2004 AT9 || 15 januari 2004 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 116467 - || 2004 AK10 || 15 januari 2004 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 116468 - || 2004 AA11 || 2 januari 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 116469 - || 2004 AJ21 || 15 januari 2004 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 116470 - || 2004 AJ24 || 15 januari 2004 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 116471 - || 2004 AJ26 || 13 januari 2004 || Palomar || NEAT
|-
| 116472 - || 2004 BE2 || 16 januari 2004 || Palomar || NEAT
|-
| 116473 - || 2004 BA3 || 16 januari 2004 || Palomar || NEAT
|-
| 116474 - || 2004 BP3 || 16 januari 2004 || Palomar || NEAT
|-
| 116475 - || 2004 BA4 || 16 januari 2004 || Palomar || NEAT
|-
| 116476 - || 2004 BE4 || 16 januari 2004 || Palomar || NEAT
|-
| 116477 - || 2004 BL5 || 16 januari 2004 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 116478 - || 2004 BT5 || 16 januari 2004 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 116479 - || 2004 BB6 || 16 januari 2004 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 116480 - || 2004 BS6 || 17 januari 2004 || Haleakala || NEAT
|-
| 116481 - || 2004 BW6 || 16 januari 2004 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 116482 - || 2004 BX6 || 16 januari 2004 || Catalina || CSS
|-
| 116483 - || 2004 BJ8 || 17 januari 2004 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 116484 - || 2004 BD10 || 16 januari 2004 || Palomar || NEAT
|-
| 116485 - || 2004 BS10 || 17 januari 2004 || Haleakala || NEAT
|-
| 116486 - || 2004 BV11 || 16 januari 2004 || Palomar || NEAT
|-
| 116487 - || 2004 BC12 || 16 januari 2004 || Palomar || NEAT
|-
| 116488 - || 2004 BG12 || 16 januari 2004 || Palomar || NEAT
|-
| 116489 - || 2004 BN12 || 17 januari 2004 || Palomar || NEAT
|-
| 116490 - || 2004 BR12 || 17 januari 2004 || Palomar || NEAT
|-
| 116491 - || 2004 BU12 || 17 januari 2004 || Palomar || NEAT
|-
| 116492 - || 2004 BG13 || 17 januari 2004 || Palomar || NEAT
|-
| 116493 - || 2004 BL13 || 17 januari 2004 || Palomar || NEAT
|-
| 116494 - || 2004 BE15 || 16 januari 2004 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 116495 - || 2004 BS15 || 17 januari 2004 || Palomar || NEAT
|-
| 116496 - || 2004 BH16 || 18 januari 2004 || Palomar || NEAT
|-
| 116497 - || 2004 BG17 || 17 januari 2004 || Palomar || NEAT
|-
| 116498 - || 2004 BS19 || 17 januari 2004 || Palomar || NEAT
|-
| 116499 - || 2004 BF21 || 17 januari 2004 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 116500 - || 2004 BG22 || 17 januari 2004 || Palomar || NEAT|}

Planetoïdenlijsten